Baard Kolstad (ur. 1992) – norweski perkusista
 Dean Kolstad (ur. 1968) – kanadyjski hokeista
 Eva Kolstad (1918–1999) – norweska polityk
 Henki Kolstad (1915–2008) – norweski aktor
 Lasse Kolstad (1922–2012) – norweski aktor i piosenkarz
 Peder Kolstad (1878–1932) – norweski polityk